Артельное — название населённых пунктов:

Россия 
 Артельное — село в Шебекинском районе Белгородской области.

Украина 
 Артельное — село в Купянском районе Харьковской области.
 Артельное — село в Лозовском районе Харьковской области.